Politzer ist der Name folgender Personen:

 Adam Politzer (1835–1920), österreichischer Mediziner (Ohrenheilkunde)
 David Politzer (* 1949), US-amerikanischer Physiker und Nobelpreisträger
 Franz Politzer (* 1950), österreichischer Künstler
 Georges Politzer (1903–1942), französischer Philosoph und marxistischer Theoretiker von ungarischer Herkunft
 Heinz Politzer (1910–1978), österreichischer Schriftsteller und Literaturwissenschaftler
 Robert Politzer (1939–2010), österreichischer Jazzmusiker
 Robert Louis Politzer (1921–1998), US-amerikanischer Romanist, Linguist und Fremdsprachendidaktiker österreichischer Herkunft

Siehe auch:
 Pollitzer
 Pulitzer (Begriffsklärung)